Prva nogometna liga Herceg-Bosne u sezoni 1999./00. bilo je zadnje izdanje nogometne lige Herceg-Bosne. Prvakom je ponovno postala momčad Posušja.

Ljestvica 

 	
 Posušje , Brotnjo Čitluk i Široki Brijeg su se plasirali u doigravanje za prvaka Federacije Bosne i Hercegovine
 Prva liga Herceg-Bosne se od ove sezone ukida, prvih devet momčadi se plasiralo u Premijer ligu Federacije BiH, a preostale momčadi u Prvu ligu Federacije BiH

Najbolji strijelci 
 18 golova
 Robert Ristovski (Kiseljak Dragovoljac)
 15 golova
 Nikola Juričić (Brotnjo Čitluk)
 14 golova
 Dario Mulatić (Čapljina)
 12 golova
 Goran Adžić (Žepče)
 11 golova
 Vladimir Brašnić (Brotnjo Čitluk)
 Anđelko Kvesić (Brotnjo Čitluk)
 Ivica Huljev (Posušje)
 Miro Katić (Široki Brijeg)
 10 golova
 Darko Zeljić (GOŠK Gabela)
 Dragan Pešić (Posušje)

Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1999./00.
 Nogometno prvenstvo Herceg-Bosne – 3. ligaški rang 1999./00.

Izvori 
 Miljenko Karačić:  Zlatne godine – Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 131-136
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 1999./2000.
 hskzrinjski.ba, Zrinjski Mostar – sezona 1999./00. , pristupljeno 5. ožujka 2017.
 NK Posušje 1- liga Herceg-Bosne 1999./00., pristupljeno 17. srpnja 2016.

1999-2000
1999-00
 HB 1